(* 1993), un pilote de course finlandaise
  (1853, Pieksämäki  1929, Turku), un botaniste finlandais
 Juha «Junnu» (Harri) Vainio, "Juha «Watt» Vainio" (1938, Kotka  1990, Gryon)
 
 Martti (Sakari) Vainio (* 1950, Vehkalahti), un athlète finlandais
 Mika Vainio (1963–2017), un producteur finlandais de musique électronique
  (* 1991, Ekenäs), un joueur de badminton finlandais